Een verkeersweg:
A47 (Frankrijk)
A47 (Groot-Brittannië)
A47 (Noord-Ierland)
A-47 (Spanje)